Звено може да се отнася за:
 звено – съставна част от верига, механизъм, структура
 звено – малка група хора в състава на организация
 звено – малко военно формирование (1/2 отделение, 2 самолета и пр.)
 звено – малка трудова организация, част от бригада в ТКЗС или ДЗС
 звено – малка група от пионери/чавдарчета (редица от класа) в НРБ
 „Звено“ – литературен кръг в България
 „Звено“ – списание на литературния кръг (1914)
 „Звено“ – политически кръг в България (1927 – 1949)
 „Звено“ – списание на политическия кръг (1928 – 1934)